Saropogon är ett släkte av tvåvingar. Saropogon ingår i familjen rovflugor.

Dottertaxa till Saropogon, i alfabetisk ordning 

 Saropogon aberrans
 Saropogon albicans
 Saropogon albifrons
 Saropogon alternatus
 Saropogon antipodus
 Saropogon aretalogus
 Saropogon atricolor
 Saropogon aurifrons
 Saropogon axillaris
 Saropogon beckeri
 Saropogon bijani
 Saropogon birdi
 Saropogon bryanti
 Saropogon castaneicornis
 Saropogon celaenopterus
 Saropogon chathamensis
 Saropogon clarkii
 Saropogon clausus
 Saropogon combustus
 Saropogon comosus
 Saropogon coquilletti
 Saropogon dasynotus
 Saropogon discus
 Saropogon dispar
 Saropogon dissimulans
 Saropogon distinctus
 Saropogon dubiosus
 Saropogon ehrenbergii
 Saropogon elbaiensis
 Saropogon eucerus
 Saropogon extenuatus
 Saropogon fascipes
 Saropogon flavicinctus
 Saropogon flavofacialis
 Saropogon fletcheri
 Saropogon frontalis
 Saropogon fucatus
 Saropogon fugiens
 Saropogon fulvicornis
 Saropogon fulvus
 Saropogon galilaeus
 Saropogon geniculatus
 Saropogon gigas
 Saropogon greatheadi
 Saropogon hispanicus
 Saropogon hudsoni
 Saropogon hulli
 Saropogon hyalinus
 Saropogon hypomelas
 Saropogon incisuratus
 Saropogon jucundus
 Saropogon jugulum
 Saropogon kenyensis
 Saropogon lamperti
 Saropogon laparoides
 Saropogon latecinctus
 Saropogon leucocephalus
 Saropogon leucogenus
 Saropogon lhoti
 Saropogon limbinevris
 Saropogon londti
 Saropogon longicornis
 Saropogon luctuosus
 Saropogon luteus
 Saropogon maculipennis
 Saropogon maroccanus
 Saropogon meghalayensis
 Saropogon megriensis
 Saropogon melampygus
 Saropogon melanophrus
 Saropogon mellipes
 Saropogon mofidii
 Saropogon mohawki
 Saropogon monachus
 Saropogon nepalensis
 Saropogon nigritarsus
 Saropogon nigriventris
 Saropogon nigronasutum
 Saropogon nitidus
 Saropogon notatus
 Saropogon obesulus
 Saropogon obscuripennis
 Saropogon olivierii
 Saropogon perlatus
 Saropogon philocalus
 Saropogon pittoproctus
 Saropogon platynotus
 Saropogon pollinosus
 Saropogon pritchardi
 Saropogon proximus
 Saropogon pseudojugulum
 Saropogon pulcherimus
 Saropogon pulverulentus
 Saropogon punctipennis
 Saropogon purus
 Saropogon revivensis
 Saropogon rubricosus
 Saropogon rubriventris
 Saropogon rufipes
 Saropogon scalaris
 Saropogon semirubra
 Saropogon semiustus
 Saropogon senex
 Saropogon sodalis
 Saropogon solus
 Saropogon specularis
 Saropogon srilankaensis
 Saropogon subauratus
 Saropogon tassilaensis
 Saropogon thailandensis
 Saropogon tiberiadis
 Saropogon ticinense
 Saropogon tigris
 Saropogon treibensis
 Saropogon trispiculum
 Saropogon varians
 Saropogon weissi
 Saropogon velutinus
 Saropogon verticalis
 Saropogon vestitus
 Saropogon viduus
 Saropogon wilcoxi
 Saropogon zinidi
 Saropogon zopheropterus

Källor

Externa länkar 

Rovflugor
Saropogon